Французское астрономическое общество (, SAF) — некоммерческая организация, основанная в 1887 году астрономом Камиллом Фламмарионом. Общество открыто как для профессионалов, так и для любителей астрономии из всех стран мира.

Назначение организации сформулировано в её уставе:

Общество создано с целью объединить людей, которые заняты практической или теоретической астрономией, или кто заинтересован в развитии этой науки и расширении её влияния для просвещения. Его усилия должны поддержать рост и расширение этой науки, а также содействие поиску путей и средств для тех, кто хочет проводить астрономические исследования.

Общество проводит активную научную и научно-популярную деятельность. В знак признания его заслуг французский астроном Андре Патри в обсерватории Ниццы назвал открытый им  24 ноября 1940 года астероид «(4162)SAF».

История 
Общество было создано 28 января 1887 года Камиллом Фламмарионом и группой из 11 человек на квартире Фламмариона, недалеко от Парижской обсерватории. 4 апреля 1887 года была создана штаб-квартира Общества; 17 октября 1966 года штаб-квартира переехала в Maison de la Chimie, Рю Сен-Доминик, Париж 75007, а начиная с 1974 года штаб-квартира расположена на улице Бетховена, 3, Париж 75016.

Научная деятельность 
Общество публикует:
 Ежемесячный журнал «L'Astronomie».
 Периодические выпуски Observations et Travaux, посвященные методам, применяемым его членами, и полученным результатам.

Общество организует: 
 Ежемесячные конференции.
 Лекции.
 Курсы для новичков в астрономии.
 Регулярные заседания специализированных комиссий.

Ежемесячные конференции проводятся в лекционном зале Agro ParisTech, другие мероприятия проводятся в штаб-квартире SAF в 16-м округе Парижа.

На регулярной основе SAF дает возможность широкой общественности исследовать ночное небо с двух обсерваторий:
 В обсерватории Сорбонны в 5-м округе Парижа.
 В обсерватории Камилла Фламмариона в Жувизи-сюр-Орж, южнее Парижа.

Общество имеет собственные оптические мастерские и богатую библиотеку.

Ежегодно SAF организует астрономические встречи Rencontres Astro Ciel, которые дают возможность сотням энтузиастов астрономии провести вместе 2-3 недели, наблюдая ночное небо Прованса.

Комиссии 
В SAF входит ряд специализированных комиссий по следующим тематикам.
 Кометы.
 Космология.
 Двойные звёзды.
 История астрономии.
 Астрономические инструменты.
 Метеоры, метеориты и столкновения с ними.
 Ночное небо.
 Наблюдения планет
 Планетология.
 Радиоастрономия.
 Солнечные часы.
 Солнце.

Журнал L'Astronomie 

Современный журнал L'Astronomie неоднократно менял название. Первый выпуск, опубликованный Камиллом Фламмарионом, был опубликован за три года до создания Общества.
 L'Astronomie, revue mensuelle d'astronomie populaire (1882-1894)
 Bulletin de la Société astronomique de France (1887–1910)
 L'Astronomie : revue mensuelle d'astronomie, de météorologie et de physique du globe et bulletin de la Société astronomique de France (1911-)
 l'Astronomie

Награды, вручаемые Обществом 
Общество присуждает ряд наград своим членам, а также известным деятелям в области астрономии во Франции и за рубежом. Не все награды вручаются каждый год, и некоторые из них были отменены.

Список президентов Общества 
По профессии большинство президентов Общества были астрономами (28 из 49), затем идут физики (11). Остальные профессии включают математиков, инженеров, врача, двух генералов, писателя, историка и принца Ролана Бонапарта.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт SAF
 Веб-сайты комиссий SAF:
 Космология
 Двойные звезды
 Инструменты
 Планетарные наблюдения
 Солнечные часы

 Сайт журнала L'Astronomy 
 Страница SAF в Facebook
 planetastronomy.com

Астрономия во Франции
Астрономические общества
Научные организации Франции